Pedro Gual (gemeente), een gemeente in de Venezolaanse staat Miranda
Pedro Gual (persoon), een onafhankelijkheidsstrijder uit Venezuela